JVD steht für:
 Jost Van Dyke, Insel der Britischen Jungferninseln

jvd steht für:
 Javindo (ISO-639-3-Code), wohl ausgestorbene niederländisch-basierte Kreolsprache auf Java (Insel), Indonesien

Abkürzung